Release Me kan avse:

Release Me (sång 1946) – av Eddie Miller, gjord populär av Ray Price och Kitty Wells 1954, av Esther Phillips 1962, av Elvis Presley 1966 och av Elvis Presley 1970
Release Me (Wilson Phillips-låt) – från 1990 av Wilson Phillips
Release Me (Oh Laura-låt) – av Oh Laura från 2007, gjord populär genom en Saab-reklam i Europa
Release Me (Agnes Carlsson-låt) – av Agnes Carlsson från 2008
Release Me (Barbra Streisand) – album av Barbra Streisand 2012